

Словенково (Кошалінський повіт) () — село в гміні Бендзіно Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Словенково (Свідвинський повіт) () — село в гміні Славобоже Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства